Триле́сина (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в восточной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 11 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 16,5 км. Ближайшие населённые пункты — Завелье, Клиденяты, Колпея. Площадь занимаемой территории составляет 0,4110 км², протяжённость границ 7280 м.

Согласно переписи население Трилесины в 1999 году насчитывало 17 человек.

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Укропенка — Колпея — Трилесина.

К востоку от населённого пункта расположена территория геоморфологического заказника «Трилесина».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района